Verletzung steht für:
 medizinisch eine Wunde oder andere Schädigung durch Gewalteinwirkungen, siehe  Trauma (Medizin)
 medizinisch ein konkretes Symptom einer Gewalteinwirkung, Läsion
 rechtlich Handlungen gegen die körperliche Integrität einer Person, siehe Körperverletzungsdelikt
 eine Verwundung der seelisch-psychischen Integrität, siehe Kränkung
 die Beschädigung eines Gegenstandes, siehe Sachschaden
 der mehr oder weniger schwerwiegende Bruch eines Übereinkommens oder Vertrags, siehe  Vertragsverletzung
 die Verletzung des Strafrechts durch den Delinquenten

Siehe auch:
 Verletzter
 Verletzbarkeit
 Körperverletzung 
 Trauma